Ключиковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Ключиковское сельское поселение — входит в Сузунский район Новосибирской области
 Ключиковское сельское поселение — входит в Угранский район Смоленской области